meerderheidsvorm van militair 
 krijgsmacht, aanduiding voor het geheel van landmacht, marine en luchtmacht van een land